Тацуя Накадаи () е японски актьор.

Биография 
Той е роден на 13 декември 1932 година в Токио. Започва актьорската си кариера в киното в началото на 50-те години. Първият филм, в който участва, е режисиран от Масаки Кобаяши, с когото работи често през следващите години. В дългогодишната си кариера Накадаи работи с водещите японски режисьори и се превръща в един от най-известните японски киноактьори.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Японски актьори и актриси
Родени в Токио